Nansouty steht für:
 Étienne Marie Antoine Champion de Nansouty (1768–1815), französischer General 
 Charles-Marie-Étienne Champion Dubois de Nansouty (1815–1895), französischer General
 (44263) Nansouty, Asteroid des Hauptgürtels